Kenan Erim – archeologo turco
 Kerim Erim – matematico turco
 Nihat Erim – politico turco
 Tunç Erim – cestista turco